Damasceno o Damaskinos puede referirse a:

El gentilicio de Damasco

Nombre, apellido o apelativo
Juan Damasceno
Nicolás Damasceno
Miguel Damasceno
Hermano Damasceno
Damaskinos de Atenas

Fitónimos
Rosa x damascena
Ciruela damascena
Nigella damascena